Бушеве — озеро в Чернігівській області
 Бушеве — село в Київській області